Die Perwaja Gruppa A 1968 war die 30. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 6. April und endete am 17. November 1968.

Titelverteidiger Dynamo Kiew gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor Spartak Moskau zum vierten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || GEO
 || UKR
 || AZE
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || KAZ
 || ARM
 || UZB
 || RUS
 || GEO
 || AZE

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1968 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1968 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1968
1968